Концертна зала е културна сграда, която служи като място за концерти и представления, най-вече за класическа инструментална музика.

Концертните зали често биват използвани и за други дейности, например театрални представления, рецитали, рок-концерти, конференции, семинари, церемонии по награждаване, абитуриентски тържества и др.

Концертни и театрални зали в България